Loliginidae е семейство водни мекотели от разред Калмари.

Видове 

Според последните класификации видовете са както следва:
 Род Afrololigo
 Afrololigo mercatoris
 Род Alloteuthis
 Alloteuthis africanus
 Alloteuthis media
 Alloteuthis subulata
 Род Doryteuthis
 Подрод Amerigo
 Doryteuthis gahi
 Doryteuthis ocula
 Doryteuthis opalescens
 Doryteuthis pealeii
 Doryteuthis surinamensis
 Подрод Doryteuthis
 Doryteuthis plei
 Doryteuthis roperi
 Подрод Без име
 Doryteuthis sanpaulensis
 Род Heterololigo
 Heterololigo bleekeri
 Род Loligo
 Loligo forbesii
 Loligo reynaudii
 Loligo vulgaris
 Род Loliolus
 Подрод Loliolus
 Loliolus affinis
 Loliolus hardwickei
 Подрод Nipponololigo
 Loliolus beka
 Loliolus japonica
 Loliolus sumatrensis
 Loliolus uyii
 Род Lolliguncula
 Подрод Loliolopsis
 Lolliguncula diomedeae
 Подрод Lolliguncula
 Lolliguncula argus
 Lolliguncula brevis
 Lolliguncula panamensis
 Род Pickfordiateuthis
 Pickfordiateuthis bayeri
 Pickfordiateuthis pulchella
 Pickfordiateuthis vossi
 Pickfordiateuthis sp. A
 Род Sepioteuthis
 Sepioteuthis australis
 Sepioteuthis lessoniana
 Sepioteuthis sepioidea
 Род Uroteuthis
 Подрод Aestuariolus
 Uroteuthis noctiluca
 Подрод Photololigo
 Uroteuthis abulati
 Uroteuthis arabica
 Uroteuthis bengalensis
 Uroteuthis chinensis
 Uroteuthis duvauceli
 Uroteuthis edulis
 Uroteuthis robsoni
 Uroteuthis sibogae
 Uroteuthis singhalensis
 Uroteuthis vossi
 Подрод Uroteuthis
 Uroteuthis bartschi
 Подрод incertae sedis
 Uroteuthis pickfordi
 Uroteuthis reesi

Източници 

Главоноги